Eisendecher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carl Philipp Eisendecher (* um 1805; † nach 1857), deutscher Verwaltungsjurist
 Ernst Eisendecher (1803–1887), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich August Christian Eisendecher (1784–1842), Leiter der General-Steuerkasse des Königreichs Hannover
 Johann Christian Friedrich Eisendecher (1774–1842), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl von Eisendecher (1841–1934), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral sowie Diplomat
 Wilhelm von Eisendecher (1803–1880), deutscher Minister